Lassi kan verwijzen naar:
 Lassi, een yoghurtdrank uit India en Pakistan
 Lassi (Hiiumaa), een plaats op het Estlandse eiland Hiiumaa
 Lassi (Saaremaa), een plaats op het Estlandse eiland Saaremaa